Plaats in Indonesië
 Tangga (Aek Songsongan), een plaats in het bestuurlijke gebied Asahan in de provincie Noord-Sumatra
 Tangga (Monta), een plaats in het bestuurlijke gebied Bima in de provincie West-Nusa Tenggara